Garrod ist der Familienname folgender Personen:
 
 Archibald E. Garrod (1857–1936), englischer Arzt und Wissenschaftler, Sohn von Alfred B. Garrod
 Dorothy Garrod (1892–1968), englische Prähistorikerin

Siehe auch:
 Kap Garrod, Kap der Smyley-Insel, Antarktis